Фінал Кубка УЄФА 2007—2008 — фінальний матч тридцять сьомого розіграшу Кубка УЄФА. Переможцем став петербурзький «Зеніт», який обіграв шотландський «Рейнджерс» з рахунком 2-0.

Шлях до фіналу

Статистика матчу

Посилання 
 Кубок УЄФА 2007-08 на сайті УЄФА
 Статистика Кубка УЄФА 2007-08 на сайті RSSSF 

2008 у футболі
Фінали Кубка УЄФА
Події 14 травня
Травень 2008